Perelló steht für:
 El Perelló, Gemeinde in der spanischen Provinz Katalonien

Perelló ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Andrés Perelló (* 1957), spanischer Politiker (PSOE), MdEP
 Marià Perelló i Fiol (1886–1960), katalanischer Violinist und Musikpädagoge
 Rossend Perelló (1912–1976), spanischer Schriftsteller katalanischer Sprache
 Shirley Perelló (* 1986), honduranische Fußballschiedsrichterassistentin